«Фо́кусник» — чёрно-белый художественный фильм режиссёра Петра Тодоровского, снятый в 1967 году на Экспериментальной творческой киностудии (Москва). Первый фильм этой студии.

Сюжет 
Главный герой фильма Виктор Михайлович Кукушкин — пожилой фокусник и кукловод, человек застенчивый и добрый, но одновременно запальчивый и с чувством собственного достоинства. Из-за нехватки официальных выступлений он вынужден подрабатывать на квартирниках, где знакомится со студентами-физиками. Постепенно Кукушкин входит в их «коммуну», обучает их некоторым фокусам, однако с сожалением замечает, что является для них абсолютно второстепенным человеком — у всех своя жизнь, свои занятия и интересы, своё представление об искусстве. Однажды он встречает молодую красавицу Елену, уже знакомую ему по некоторым квартирникам, и влюбляется в неё. Вместе они устраивают «что-то вроде свадьбы», но взгляды фокусника и его новоиспечённой жены диаметрально противоположны: Елена хочет, чтобы Кукушкин был и творческим человеком, и удачливым работником; Виктор Михайлович же не желает прогибаться под начальство и деловые отношения. Свадьба расстраивается. Совсем не отчаявшийся Кукушкин показывает фокусы на детской площадке и раздаёт апельсины детям — зрителям, которым его выступления нужнее всего. Он понимает, что самый большой фокус — отдавать людям всё лучшее, что у тебя есть.

В ролях 
 Зиновий Гердт — Виктор Михайлович Кукушкин, фокусник
 Алла Ларионова — Елена Ивановна
 Евгений Леонов — Степан Николаевич Россомахин, начальник Кукушкина
 Ольга Гобзева — Лиля, дочь Кукушкина
 Леонид Дьячков — следователь
 Владимир Басов — эстрадный артист-сатирик
 Светлана Харитонова — Саша, жена Димы
 Эдуард Аберт — Дима, жонглёр
 Олег Герасимов — эпизод
 Валентина Титова — Даша, редактор
 Константин Зайцев — эпизод
 Инэсса Дровосекова — жена Россомахина
 Зинаида Сорочинская — мать Сашеньки (нет в титрах)
 Николай Годовиков — эпизод (нет в титрах)
 Борис Смолкин — эпизод (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Володин
 Режиссёр: Пётр Тодоровский
 Оператор-постановщик: Илья Миньковецкий
 Художник: Валентин Коновалов
 Композитор: Моисей Вайнберг
 Второй оператор: Валерий Шувалов
 Звукооператор: Владимир Курганский
 Костюмы: Вячеслав Зайцев
 Ассистент художника: Алина Будникова
 Дирижёр: Эмин Хачатурян

Фильм снят на базе киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм».

Примечания

Ссылки 
 Александр Володин. Сценарий фильма «Фокусник», volodin-fest.ru.
 

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы Петра Тодоровского
Экранизации произведений Александра Володина
Фильмы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Фильмы, снятые при участии студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы об иллюзионистах